

Geografia
Lagarto, comune brasiliano dello stato del Sergipe

Astronomia
Cratere Lagarto – cratere di Marte

Altro
USS Lagarto, sottomarino statunitense